Johan Olsson och liknande namn kan syfta på:

Johan Olsson (ishockeyspelare) (född 1978), svensk ishockeyspelare
 Johan Olsson (längdskidåkare) (född 1980), svensk längdskidåkare
 Johan Olsson (maratonlöpare) (född 1977), svensk maratonlöpare
 Johan Olsson (polis), svensk polis och chef för Nationella operativa avdelningen
 Johan Olsson (spelman) (1896–1959), uppländsk riksspelman
 Johan A. Olsson (1916–2009), svensk fabrikör och politiker, riksdagsman
 Johan Ohlsson (1824–1901), svensk hemmansägare och riksdagsman
 Johan Ohlsson (1833–1910), svensk fabrikör och riksdagsman
 Johan Olsson, gitarrist i metalbandet Dead by April

Se även 
Johannes Olai